Sergueï Vladimirovitch Andronov - en russe :  (Sergej Vladimirovič Andronov) et en anglais :  (né le  à Penza en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Dizel Penza, il débute en 2007 avec le Lada Togliatti dans la Superliga. Il est choisi en 2009 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . Le , le Lada qui connait des difficultés financières résilie son contrat après s'être engagé avec le HK CSKA Moscou. Il remporte la Coupe Kharlamov 2011 avec la Krasnaïa Armia, équipe junior du CKSA Moscou dans la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga. De 2012 à 2014, il part en Amérique du Nord et est assigné par les Blues dans la Ligue américaine de hockey aux Rivermen de Peoria puis aux Wolves de Chicago. Il ajoute à son palmarès la Coupe Gagarine 2019 et 2022 avec le HK CSKA Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre la France au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Dizel Penza 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti || Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 24|| 17|| 4|| 21|| 16|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Lada Togliatti || Superliga || 38|| 2|| 5|| 7|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2008-2009|| Lada Togliatti|| KHL|| 47|| 8|| 4|| 12|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|rowspan="2"| 2009-2010 || Lada Togliatti || KHL || 33|| 5|| 10|| 15|| 20|| || || || || 
|-
| HK CSKA Moscou || KHL || 19|| 5|| 3|| 8|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| CSKA Moscou || KHL || 53|| 5|| 2|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Krasnaïa Armia || MHL || 7|| 3|| 2|| 5|| 29|| 16|| 6|| 5|| 11|| 4
|-
| 2011-2012 || HK CSKA Moscou || KHL || 29|| 1|| 2|| 3|| 4|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Rivermen de Peoria || LAH || 59|| 8|| 11|| 19|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Wolves de Chicago || LAH || 53 || 13 || 13 || 26 || 24 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 45|| 6|| 6|| 12|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 51|| 7|| 5|| 12|| 35|| 18 || 2|| 1|| 3|| 31
|-
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 51 || 6 || 4 || 10 || 29 || 10 || 2 || 0 || 2 || 18
|-
| 2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL || 41 ||3 || 5 || 8 || 53 || 21 || 	5 || 3 || 8 || 9
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 48 ||4 ||8 || 12|| 16|| 19||3|| 0|| 3|| 12 
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL|| 20 || 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 54 || 15 || 10 || 25 || 19 || 23 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL || 46|| 6|| 2|| 8|| 12|| 12|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2022-2023 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2007 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 2|| 2||  0||+1|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 5|| 8|| 2||+2||  align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 3 || 2 || 5 || 4 || +4 ||  align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 4|| 4|| 4|| +3|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 4|| +1|| align="left"| Sixième place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 6|| +1||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2022 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Penza
Naissance en juillet 1989
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Médaillé d'argent olympique du Comité olympique de Russie
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl